Cato steht für:
 Cato (Cognomen), ein römisches Cognomen
 Cato Institute, eine amerikanische Denkfabrik
 Catoodden, Landspitze der Bouvetinsel im Südatlantik
 Cato (Magazin), zweimonatliches Magazin

Personen:

 Publius Valerius Cato (um 95 v. Chr.–??), römischer Dichter und Philologe
 Connie Cato (* 1955), US-amerikanische Country-Sängerin
 Cordell Cato (* 1992), trinidianischer Fußballspieler
 Diomedes Cato (um 1560–1618), italienischer Komponist
 Magnus Cato (* 1967), schwedischer Handballspieler
 Molly Scott Cato (* 1963), britische Politikerin, Abgeordnete des Europäischen Parlaments
 Robert Milton Cato (1915–1997), Politiker aus St. Vincent und die Grenadinen
 Cato, ein Pseudonym von Hans Dichand (1921–2010), österreichischer Journalist und Herausgeber
 Cato Bontjes van Beek  (1920–1943), deutsche Widerstandskämpferin

Cato ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten
 Cato (Arkansas)
 Cato (Indiana)
 Cato (Kansas)
 Cato (Mississippi)
 Cato (Missouri)
 Cato (New York)
 Cato (Oklahoma)
 Cato (Tennessee)
 Cato (Wisconsin), im Manitowoc County
 Cato (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin
 Cato Township (Michigan)
 Cato Township (North Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Cato District No. 4 School, in Cato, Kansas, ID-Nr. 06000771
 Cato General Store, in Arma, Kansas, ID-Nr. 72001614<
 Cato Hill Historic District, in Woonsocket, Rhode Island, ID-Nr. 76002255
 Cato House, in Eufaula, Alabama, ID-Nr. 71000094

Siehe auch:
 Gato
 Katō
 Kado
 Catto
 Cado